Motozilla.com.ua () — інтернет-гіпермаркет мотозапчастин №1 в Україні. Найбільш відвідуваний моторесурс за відкритими даними SimilarWeb: у серпні 2022 року – 430 000 візитів, на вересень 2022 року займає перший рядок у розділі Мото в Україні. Основний офіс та склад розташований у місті Суми.

Історія 
Інтернет-гіпермаркет motozilla.com.ua було створено у січні 2017 році. У червні 2019 року компанія подала заявку на реєстрацію товарного знаку. У серпні 2019 року на сайті з'явилася україномовна версія, всі співробітники компанії перейшли на українську мову.
У 2021 році Мотозілла отримала торгову марку та придбала національний домен першого рівня. У 2022 році стала партнером логістичної компанії Нова Пошта.

Продукт 

Основою діяльністю компанії Мотозілла є продаж мотозапчастин та аксесуарів. Додатково магазин пропонує запчастини до велосипедів, мопедів, скутерів та іншого двоколісного транспорту, якого все більше з'являється на дорогах країни.  Також в наявності великий вибір запчастин для мотоблоків, мотокос, бензопил, садової та іншої техніки.
Компанія пропонує в каталозі від 100 000 до 200 000 найменувань товарів залежно від сезону. За інформацією адміністрації на вересень 2022 року клієнтська база motozilla.com.ua налічувала близько 250 000 клієнтів. Середня відвідуваність ресурсу на кінець 2021 року складала приблизно 300-450 тисяч користувачів в місяць. 

У січні 2023 року компанія MotoZilla отримала відзнаку «Вибір Країни» у номінації «Інтернет-магазин мотозапчастин в Україні» Діяльність компанії була проаналізована експертами Аналітичного центру «Вибір Країни» за авторською технологією «Людських вподобань», що включає оцінку основних критеріїв, на які звертають увагу українці при виборі товарів та послуг. Інтернет-магазин MotoZilla зайняв першу позицію у рейтингу серед конкурентів за загальним балом.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Сторінка в Instagram
 Сторінка у Facebook

Інтернет-магазини
Українські сайти